è un personaggio dell'anime Cowboy Bebop dell'autore Shinichirō Watanabe, doppiato in giapponese da Norio Wakamoto, e in italiano da Roberto Chevalier.

Vicious è un membro del Red Dragon Crime Syndicate, e nutre un profondo odio verso Spike. Ha ventisette anni ed è l'antagonista principale della serie.

Caratteristiche

Personalità
Vicious è dipinto come un uomo freddo, spietato, assetato di sangue e ambizioso, che preferisce la solitudine: all'interno del Red Dragon è temuto dagli stessi capi anziani, i Van, proprio a causa del suo arrivismo, e sarebbe disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera, non ponendosi il minimo scrupolo morale nel compiere le azioni più efferate pur di raggiungere i suoi traguardi e una posizione di maggior potere; tra cui sacrificare spietatamente i suoi subordinati e cospirare alle spalle di coloro cui ha giurato fedeltà.

Considerato da molti come la metà oscura di Spike, dimostra sostanzialmente il suo stesso atteggiamento indifferente verso ogni cosa, sebbene in chiave più sociopatica e meno passiva. Con Spike condivide inoltre un forte cinismo e opinioni piuttosto simili sulla vita e su diverse questioni etiche.

Vicious non nutre il minimo rispetto per le tradizioni o per gli antenati, e a riprova di ciò considera il Codice Van, l'antica dottrina dell'onore del Red Dragon Crime Syndicate, un'accozzaglia di principi infondati, principi a cui è solito trasgredire, e verso i quali intraprende una crociata al fine di distruggerli. Non nutre inoltre il minimo rispetto né per i Van, che considera vecchi cadaveri incompetenti persi nel loro passato, né per i sottoposti, né per la vita umana o per qualsiasi altro personaggio.

Escludendo il ghigno sadico sfoggiato durante le battaglie e il sorrisetto compiaciuto nel flashback che lo mostra combattere al fianco di Spike, per tutta la durata della serie Vicious non è mai stato visto sorridere; inoltre, date le condizioni delle sue congiuntive, è asserito che faccia uso della droga "Red Eye".

A causa del suo carattere viscido e ambiguo spesso gli anziani dell'organizzazione lo definiscono come "il serpente velenoso" o, più semplicemente, "il serpente"; epiteto riservatogli anche dallo sciamano Toro che ride.

Aspetto
Vicious è alto 6'2" ft (pari a 188 cm), pesa 56 Kg e il suo gruppo sanguigno è 0. Ha gli occhi neri, perennemente sgranati, i capelli grigio-argento, il viso ovale e un fisico magro, alto e asciutto ma ben proporzionato. Sebbene abbia 27 anni, appare molto più vecchio per via delle pesanti occhiaie.

Veste sempre in maniera impeccabilmente elegante, con un completo scuro, scarpe laccate, camicia grigia, cravatta blu e un lungo soprabito nero. Porta sempre con sé la sua katana, ma invece che legarla sul dorso o alla cintura preferisce tenerla in mano. Fino all'ultimo episodio è accompagnato inoltre da un uccello dal piumaggio nero poggiante sulla sua spalla, probabilmente un riferimento a Capitan Harlock.

Così come Spike è vagamente ispirato a Lupin III, è interessante notare come invece l'aspetto di Vicious ricordi Goemon Ishikawa, complice del ladro ideato da Monkey Punch, sebbene sia caratterizzato in maniera più negativa e dotato di una personalità completamente opposta.
È inoltre un chiaro omaggio a Eric Draven, protagonista del film Il corvo.

Biografia del personaggio

Antefatti
Vicious nasce nel 2044, non si sanno data e luogo di nascita, né si hanno informazioni sulla sua infanzia o sulla sua famiglia. Raggiunta la maggiore età si arruola come soldato di fanteria e combatte nella guerra di Titano. Qui le sue doti di combattente e il suo innato carisma da leader fanno sì che ottenga l'ammirazione e il rispetto di svariati commilitoni, tra cui Gren, che a si fine guerra tradirà e farà arrestare dalla corte marziale per motivi non chiari. Successivamente si trasferisce su Marte e intraprende una carriera criminale affiliato al Red Dragon Crime Syndicate. Nel giro di pochissimo tempo le sue capacità faranno sì che ne divenga un uomo di punta.

All'interno del Red Dragon si fa strada anche lo scanzonato Spike Spiegel, e in breve entrambi diventano possibili candidati quali successori di Mao Yenrai nel ruolo di leader dell'organizzazione. Mentre Vicious è ambizioso, egoista e spietato, disposto a tutto pur di ottenere un ruolo di comando, Spike non nutre nessun interesse verso questa opportunità. Questa divergenza di opinioni fa nascere nei due un grande odio reciproco, e una decisa rivalità. Più volte vengono messi a lavorare assieme, rafforzando così l'ostilità che li divide. Più o meno in questo periodo, Spike rimane coinvolto in una sparatoria, probabilmente non con la polizia ma con dei sicari di Vicious: riuscito a sopravvivere viene soccorso da una donna dell'organizzazione di nome Julia.

Non è chiaro cosa leghi esattamente Vicious e Julia: sembra che questa fosse in qualche modo sottomessa all'ambiguo uomo e costretta ad obbedirgli, ma alcuni elementi rivelano che abbia avuto con lui legami di natura sessuale. Fu presumibilmente lo stesso Vicious a spingerla tra le braccia di Spike, probabilmente per meglio tenerlo d'occhio, non immaginando che tra i due potesse nascere un amore autentico. Venuto a conoscenza dei sentimenti che legano i due, Vicious propone a Julia di restituirle la sua libertà in cambio della vita di Spike. La ragazza si rifiuta di obbedire e decide di sfuggirgli, mentre Spike inscena la sua finta morte.

Nella serie
Dopo aver passato tre anni nell'ombra, riuscendo a raccogliere un ampio numero di discepoli tra le file del Red Dragon, Vicious assassina in gran segreto Mao Yenrai, del tutto ignaro però che Faye Valentine si sia messa sulle tracce del potente boss per incassarne la taglia. La donna, saputo che Mao avrebbe assistito all'opera, si reca all'appuntamento al fine di arrestarlo, finendo tuttavia per divenire lei stessa prigioniera di Vicious. Venuto a conoscenza del legame tra Faye e l'odiato Spike, Vicious decide di usarla come esca per attirare il rivale in trappola.
Presentatosi all'appuntamento per lo scambio con la vita di Faye, Spike affronta prima i suoi sicari e poi lo stesso Vicious. Lo scontro volge apparentemente in favore di Vicious, anche se in ultimo Spike, prima di essere scaraventato fuori da una vetrata, riesce a far detonare una bomba nella stanza in cui si trova il rivale. Grazie al tempestivo soccorso dei suoi compagni, Spike riesce a salvarsi, ma lo stesso Vicious riesce a sopravvivere all'esplosione, anche se in un modo non del tutto chiaro.

Incaricato dal Red Dragon di gestire un'operazione per l'acquisto di una partita di droga Red Eye, Vicious si reca su Callisto, assegnando la parola "Julia" come nome in codice dell'operazione. Il contatto per l'acquisto della sostanza altri non è che l'ex-commilitone Gren, il quale, in cerca di vendetta per averlo fatto arrestare su Titano (cosa che causò il collasso del suo sistema nervoso rendendolo dipendente da farmaci che ne alterarono il sistema ormonale), tenta di ucciderlo quasi contemporaneamente a Spike, casualmente sul pianeta e desideroso di ottenere il medesimo risultato. All'ultimo momento, Vicious riesce però a fuggire, ferendo mortalmente Gren in una battaglia aerea.

Vicious, in seguito, mette in atto il colpo di mano da tempo progettato per prendere il potere uccidendo i Van, ma viene scoperto, arrestato e condannato a morte tramite fucilazione. Prima che la condanna venga eseguita, l'uomo riesce a liberarsi, sacrificando il suo corvo, e ad uccidere sia l'intero plotone d'esecuzione che gli stessi anziani, diventando a tutti gli effetti il leader del Red Dragon Crime Syndicate.

Prima degli eventi legati all'ascesa al potere di Vicious, i Van avevano dato ordine ai loro sicari di eliminare tutti i traditori dell'organizzazione, tra i quali anche Spike e Julia. Sebbene il cacciatore di taglie riesca a salvarsi dagli inseguitori, Julia rimane invece uccisa in una sparatoria.

Il cappotto della donna, come prova della sua morte, viene consegnato a Vicious, al che l'uomo si rallegra, sicuro che Spike verrà a cercarlo.

Finale
Grazie all'effetto sorpresa, Spike riesce a irrompere nella base del Red Dragon passando dalla porta principale e, dopo aver ucciso buona parte dei sicari dell'organizzazione, riportando ferite al braccio e all'occhio sinistro, raggiunge l'ultimo piano e la stanza in cui si trova Vicious. Durante la battaglia finale Vicious ferisce Spike con un pugnale alla clavicola sinistra e con la katana al quadricipite sinistro e al ventre, rimanendo ferito di striscio da un proiettile alla spalla destra; nel climax viene però ferito mortalmente da un colpo di pistola in pieno petto.

Abilità
Vicious è dotato di una discreta intelligenza, che ne fa un esperto manipolatore, capace di piegare chiunque ai suoi desideri, e che gli permette di prevedere le diverse variabili di ogni situazione.

Nonostante il fisico magro è dotato di una grande forza fisica, ed è un grande esperto nel combattimento. Inoltre dispone di una velocità e di una prontezza di riflessi tanto sviluppate da poter essere considerate anormali: infatti, nonostante non utilizzi pistole, è in grado di sconfiggere nemici armati in maniera molto più pesante di lui, arrivando a schivare i proiettili.

L'arma preferita di Vicious difatti, non è un'arma da fuoco, bensì una katana, che padroneggia in modo praticamente perfetto. Oltre alla katana è capace di utilizzare una vasta gamma di altre armi da taglio, ed è un esperto lanciatore di coltelli. Nonostante questo, durante la guerra di Titano, Vicious era un abile fuciliere di fanteria.

Spesso si serve anche dell'uccello-robot di colore nero appollaiato sulla spalla come distrazione per il nemico, o addirittura come arma.

Vicious è anche un abile pilota, sebbene lo si sia visto alla guida di un mezzo in un'unica occasione.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Personaggi di Cowboy Bebop
Extraterrestri nelle opere di fantasia
Criminali immaginari